Highbridge vagy High Bridge:

 Amerikai Egyesült Államok
 Highbridge (Bronx), New York
 Highbridge (Wisconsin)
 High Bridge (Kentucky)
 High Bridge (New Jersey)
 High Bridge (New York)
 High Bridge (Washington)

 Egyesült Királyság
 Highbridge (Somerset)
 Highbridge (Skócia)